El Año nuevo lunar es el comienzo de un año cuyos meses son ciclos lunares. Todo el año puede dar cuenta de un calendario lunar o un [[calendario lunisolar]3].

Calendario lunisolar
Las siguientes celebraciones del Año nuevo lunar de Asia Oriental se basan, o se basaron históricamente, en el calendario lunisolar chino tradicional (que se realiza a fines de enero o principios de febrero):

 Año nuevo chino
 Año nuevo japonés (hasta 1873)
 Año nuevo coreano (Seollal)
 Año nuevo tibetano (Losar)
 Año nuevo vietnamita (Tết)
 Año nuevo mongol (Tsagaan Sar)

Tradición india
Estas celebraciones tradicionales de Asia del Sur se observan de acuerdo con los calendarios lunisolares locales. Están influenciados por la tradición india, que marca el año nuevo solar en la entrada del Sol en Aries.

 Ugadi y Gudi Padwa, día de año nuevo lunisolar celebrado por pueblos de la meseta del Decán.
 Meitei Cheiraoba, día de año nuevo lunisolar celebrado por los Meitei.
 Navreh, día de año nuevo lunisolar celebrado por los Pandits.
 Nyepi, día de año nuevo lunisolar celebrado en Bali.

Otras culturas usan diferentes métodos para determinar el nuevo año:
 Año nuevo musulmán. Es la única celebración de año nuevo basada puramente en el calendario lunar.
 Rosh Hashanah. En la tradición judía, el Rosh Hashanah comienza en la caída del sol del día número 100 del mes de Elul.
 Año nuevo tailandés (Songkran). Aunque el calendario tradicional tailandés es también lunisolar, el comienzo se determina de forma puramente solar.
 Ugadi y Gudi Padwa. Es el día de año nuevo para la población del Decán, India, y también es un lunisolar.

Véase también 
 Año Nuevo
 Calendario lunisolar
 Mundo indio
 Nouruz
 Sinoesfera

Calendarios
Festividades laicas